Perun est un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics, inspiré du dieu Péroun de la mythologie slave ;
Perun monténégrin est une monnaie monténégrine qui n'a jamais eu cours officiellement.